Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1988 — двадцять перший чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у містах Чехословаччини Фридек-Містек, Всетін, Оломоуц та Пршеров з 9 по 17 квітня 1988. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна Чехословаччини.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

7-е місце

Польща вибула до Групи «В».

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 26 березня — 1 квітня 1988 у Бріансоні (Франція).

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Перша група

Втішна група

ФРН підвищилась до Групи «А», Велика Британія вибула до Групи «C».

 Група C 
Матчі пройшли 6 квітня — 9 квітня в Сан-Себастьяні (Іспанія).Болгарія підвищилась до Групи «В».

Посилання 
 Архів 

1988
1988 у хокеї з шайбою